Braken (lichaamsfunctie), overgeven
 Landbouwgrond (tijdelijk) ongebruikt laten liggen, zie Vruchtwisseling
 Braken (toponiem), een plaatsaanduiding die duidt op ongebruikte grond
 Braken (Wuustwezel), een gehucht in de Belgische provincie Antwerpen, nabij de Nederlandse grens
 Braken Oost en Braken West, buurten van Drunen in de Nederlandse gemeente Heusden
 Radbraken of breken op een rad, een foltering om de doodstraf te voltrekken
 braken, in de betekenis van kneuzen of breken, een bewerking bij vezelige gewassen, onder andere bij:
 Vlas (gewas)

Personen 
 Sven Braken, (1993), een Nederlands voetballer
 Peter van den Braken (1896-1979), een Nederlandse figuratieve kunstschilder

Zie ook 
 Braak (doorverwijspagina)
 Weel & Braken, een wipmolen-poldermolen en gelijknamige polder
 Braakbal, onverteerbaar voedsel, uitgebraakt door dieren
 Braakliggend terrein, grond die geen maatschappelijke functie vervult